ETZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Frescaty, di Metz / Nancy, Francia
 etz – codice ISO 639-3 della lingua semimi